Przygody kota Gotfryda (ang. Gofrette, 2007) – kanadyjski serial animowany, który jest emitowany w Polsce na kanale TVP Polonia w bloku Dobranocka.

Fabuła 
Gotfryd to mały i przede wszystkim szczęśliwy kotek, który ma przyjazne usposobienie. Razem ze swoimi przyjaciółmi mieszka w kolorowej krainie Zanimo. Tu przeżywa codziennie wiele fascynujących przygód i ciekawych wydarzeń.

Wersja polska 
Realizacja: Studio Nagrań Dora
Udział wzięli:
 Jacek Wolszczak – Gotfryd
 Aleksander Gawek
 Dariusz Błażejewski
 Elżbieta Kijowska
 Jolanta Wilk
i inni

Piosenkę śpiewał: Jacek Wolszczak

Spis odcinków 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Programy telewizji CBC